Макуилтепек има више значења:

 Макуилтепек (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Макуилтепек (Хуан К. Бониља), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Макуилтепек (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику